Drigalski ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Drigalski (1823–1890), preußischer General 
 Dörte von Drigalski (* 1942), deutsche Kinderarztin und Psychotherapeutin 
 Karl August Alexander von Drigalski (1779–1840), königlich preußischer Generalmajor
 Otto von Drigalski (1788–1860), preußischer Generalleutnant
 Wilhelm von Drigalski (1871–1950), deutscher Stadtmedizinalrat und Bakteriologe
 Wolfgang von Drigalski (1907–1943), deutscher Internist

 Drigalskispatel wird zur gleichmäßigen Ausbringung von ein- bis wenigzelligen Mikroorganismen auf eine Agarplatte verwendet

Siehe auch:
 Drygalski